Osoby o tym nazwisku:
 Jadwiga Niedzielko-Mozol – polska pediatra i chirurg dziecięcy
 Wojciech Niedzielko – polski artysta wizualny